Wustrow kan henvise til:

 Wustrow (Fischland) – kommune i Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Wustrow (Lanz) – en del af kommunen Lanz i Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Wustrow (Mecklenburgische Seenplatte) – kommune i Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Wustrow (Wendland) – by i Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen